Natur steht für:
 Natur, allgemein all das, was nicht vom Menschen geschaffen wurde
 Umwelt
 Die Natur, erste populär-naturwissenschaftliche Zeitung in Deutschland von Carl Gustav Schwetschke
 Natur. Illustrierte Halbmonatsschrift für alle Naturfreunde, 1909–1927 bei Thomas in Leipzig erschienenes „Organ der Deutschen und Deutsch-Österreichischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft“
 Natur (Zeitschrift), eine 1980 gegründete deutschsprachige Zeitschrift

Die Natur steht für:
 Die Natur (Essay), ein vielfach Johann Wolfgang von Goethe zugeschriebener Essay

Siehe auch:

 Mutter Natur
 Nature (Begriffsklärung)